Финал Кубка УЕФА 1981 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1980/81, 10-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 8 мая на стадионе «Портман Роуд» в Ипсуиче. Ответный матч состоялся 20 мая 1981 года, на стадионе «Олимпийский» в Амстердаме. В матче встретились английский «Ипсвич Таун» и нидерландский «АЗ».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1980/1981

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1981
Кубок УЕФА
Май 1981 года
Лига Европы УЕФА 1981
Лига Европы УЕФА 1981
Международные спортивные соревнования в Амстердаме
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
События 8 мая
Международные соревнования по футболу в Великобритании
События 20 мая
Спорт в Нидерландах в 1981 году
Спорт в Великобритании в 1981 году
Ипсуич (Англия)